T41, T-41 ou T.41 peut signifier :

Médecine 
 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques, d’après la classification internationale des maladies.

Sport 
  est une classification en athlétisme handisport ;
 Tupilakken 41, un club de football groenlandais.

Transports 
 Cessna T-41 Mescalero, un avion d'entraînement américain ;
 Slingsby T.41 Skylark 2, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres